Это список резолюций Совета Безопасности ООН с 1901 по 2000, принятых в период с 16 декабря 2009 года по 27 июля 2011 года.

Ссылки 
 Резолюции СБ ООН

Резолюции Совета Безопасности ООН
1901